Stollhofen ist der Name folgender Orte:

 Stollhofen (Rheinmünster), Ort in Baden-Württemberg
 Stollhofen (Gemeinde Traismauer), Katastralgemeinde von Traismauer, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Stollhofen ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Friedrich von Stollhofen (1691–1758), preußischer Generalmajor